Als 2. Buch Baruch oder 2. Baruch, abgekürzt 2 Bar, werden folgende Schriften (im Anschluss an Baruch) bezeichnet:
 Syrische Baruch-Apokalypse (meistens)
 Griechische Baruch-Apokalypse (selten)